Hubert Pircher (n. 1959) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Philipp Pircher (n. 1988) – ex hockeista su ghiaccio italiano